Boling kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ile Boleng, berg, Nusa Tenggara Timur,

USA 

 Boling (ort i USA), Texas, Wharton County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar